Calhoun (Geórgia)
Calhoun (Illinois)
Calhoun (Kentucky)
Calhoun (Missouri)
Calhoun (Tennessee)
Calhoun City
Calhoun Falls
Fort Calhoun

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos